Aardrijkskunde
Paola (Italië), gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza (regio Calabrië)
Paola (Kansas), plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Paola (Malta), gemeente op Malta

Gekroonde hoofden
Paola Ruffo di Calabria, koningin der Belgen

Personen met de achternaam Paola
Danna Paola, Mexicaans zangeres en actrice
Giampaolo Di Paola, Italiaans militair

Voornaam
Paola (voornaam), een meisjesnaam

Overige
Prinses Paola, Belgisch passagiersschip
Paola del Medico, een Zwitserse zangeres